Надал () е испанско фамилно име. Известни хора, носещи тази фамилия:

 Мигел Анхел Надал (р. 1966), бивш испански футболист, играл в Майорка и Барселона и националния отбор.
 Рафаел Надал (р. 1986), испански тенисист, племенник на Мигел и Тони Надал.
 Сиско Надал (р. 1986), испански футболист на Виляреал.
 Тони Надал, бивш испански тенисист, чичо и треньор на Рафаел Надал.

Испански фамилни имена